Sumpiuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sumpiuh, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sumpiuh, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar